Неприкосновенность частной жизни (в юридической науке) — ценность, обеспечиваемая правом на неприкосновенность .

Право на неприкосновенность частной жизни включает:
 запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия;
 право контролировать информацию о себе;
 право на защиту чести и доброго имени;
 право на защиту персональных данных;
 право на тайну связи (иногда оформлено как отдельное право);
 право на неприкосновенность жилища (иногда оформлено как отдельное право);
 врачебную тайну, тайну усыновления, тайну исповеди и другие виды профессиональной тайны, и иное.

В социалистических государствах применялся термин «личная жизнь», а не «частная жизнь» (аналогично «личной собственности» вместо «частной собственности»), что связано с различиями наполнения термина «личная» и «частная» жизнь.

В российской науке конституционного права некоторыми авторами выделяется право на неприкосновенность частной жизни в широком и узком смыслах. В широком смысле это право подразумевает защиту широкого спектра деятельности личности, не относящейся к публичной деятельности, то есть в данном случае право на неприкосновенность частной жизни включает в себя положения о личной и семейной тайне, защиту персональных данных, неприкосновенность жилища и т. п., в узком смысле право на неприкосновенность частной жизни подразумевает защиту лишь весьма узкой сферы человеческой активности, не имеющей правового содержания (дружеские отношения и т. п.).

Во многих странах формально декларируемые права человека не всегда выполняются на практике. Неприкосновенность частной жизни, даже гарантированная законами и конституцией, нередко остаётся на бумаге.

История 
Широкое распространение это право получило на территории США и Европы в период буржуазных революций, в то же время начало формирования права частной жизни положено ещё работами Аристотеля. В англо-саксонском (староанглийском) праве VI века выделялась значимость жилища в контексте частной жизни была Hamsocne (haimsuken, hamesaken, hamsocn): право на безопасность и неприкосновенность частной жизни в мужском доме (man’s house), нарушение указанного права путем проникновения в дом против воли (хозяина) являлось нарушением общественного порядка -Hamesecken (в староанглийском, кража со взломом или ограбление).

Традиционно в российской науке возникновение права частной жизни в США связывают с журнальной статьёй, опубликованной в юридическом журнале Гарварда «Harvard Law Review» в 1890 г.: «Право на частную сферу» («Righ to privacy»), в которой было заявлено о праве человека «быть оставленным в покое» («the righ to be left alone»), иными словами, быть свободным от внешнего воздействия. Именно так указанное право, с ориентацией на традиционные либеральные идеи (предполагающие, что государство может вмешиваться в сферу реализации индивидуальной свободы только ради защиты определённого принципиального интереса), концепцию естественных прав, определялось до 70-х годов XX века, и непосредственно в таком содержании было адаптировано (с определённой модификацией) в национальных правовых системах стран «догоняющего» развития (catch-up growth) в качестве «истинного суждения» в том смысле, что оно признается населением большинства стран и находит свое отражение как в философии, так и праве, является случаем «согласованной морали», обязательна в силу разумности, а не по причине угрозы наказания. В современной американской доктрине, в контексте изменения социальной действительности, развитии идей либерализма, где современный либерализм содержит требование «нейтральности» государства, задачей государства является поддержание справедливой социальной структуры, в рамках которой отдельные индивиды — каждый со своими целями, интересами и убеждениями — получают возможность следовать и воплощать в жизнь свои представления о благе, а не навязывание гражданам определённого образа жизни и системы ценностей (государство как нейтральный арбитр между индивидуумами), право частной жизни основывается на конституционной гарантии личной свободы (граждан), которая является основой для создания ряда прав, включая право частной жизни (свободной выбор определения и выражения своей идентичности), в свою очередь, право частной жизни является базисом ряда иных прав, например, права на аборт.

В послевоенное время (40—50 гг.) было закреплено рядом международных и региональных договоров, нормы которых были имплементированы законодательством многих стран, в том числе и СССР, РСФСР (право на личную жизнь), а впоследствии и Россией.

В 1993 году в решении ФКС Германии было признано конституционное право индивидуума на «информационное самоопределение». Право на информационное самоопределение производно, по мнению ФКС Германии, из права на достоинство, права на индивидуализацию, и означает право индивидуума решать, когда и в каком объёме будет опубликована информация, содержащая сведения о его частной жизни, то есть закреплен особый режим информации о частной жизни.

Дальнейшее развитие право на неприкосновенность частной жизни получило в ряде прецедентов Европейского суда по правам человека в Страсбурге (известные прецеденты Принцесса Ганноверская против Германии, Знаменская против России, Фадеева против России и др.), текстах современных конституций, региональном и международном праве.

Правовое регулирование 
В России неприкосновенность частной жизни провозглашается статьями 23 и 24 Конституции Российской Федерации. К нормативным актам, регулирующим защиту права на неприкосновенность частной жизни, также относятся Федеральный закон «О персональных данных», Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Гражданский кодекс, а также ряд международных и региональных документов, прежде всего, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (в России до 2022 г.). Неприкосновенность частной жизни поставлена под охрану ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неприкосновенность частной жизни»).

Исследования 
В России до 2022 года наиболее значительные исследования данного права на монографическом уровне предпринимались М. Н. Малеиной (в контексте гражданского права), И. Л. Петрухиным, конституционалистами Г. Б. Романовским и И. М. Хужоковой.

Право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено только в порядке, предусмотренном законодательством, как правило, только по судебному решению. И. М. Хужокова отмечает несоответствие Конституции РФ и норм Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» современным реалиям ввиду того, что в тексте этих актов право на неприкосновенность частной жизни трактуется как не подлежащее ограничению, что является следствием его ошибочного толкования при имплементации из западных источников.

В 2022 году в докторской диссертации доктора юридических наук А. В. Кротова право частной жизни в качестве объективного права было рассмотрено как подотрасль конституционного права, под Предметом подотрасли права частной жизни автором предлагается понимать массив общественных отношений, возникающих в процессе формирования и развития своеобразных, присущих исключительно данному индивиду физических, психических и социальных характеристик, объективно поддающихся юридическому нормированию и получающих такое нормирование. В составе подотрасли выделяются: институт неприкосновенности частной жизни, включающий субинститут неприкосно венности жилища; институт религиозной идентичности; институт семейных отношений, включающий субинститут права стать родителем и субинститут гендерной идентичности; коммуникационный институт, включающий субинститут частной жизни в киберпространстве. Таким образом, с учётом современных тенденций развития общества, предлагается качественно иное понимание права частной жизни, в качестве субъективного права частной жизни А. В. Кротов предлагает понимать основанную на нормах объективного права, целенаправленную и осознанную возможность управомоченного субъекта (индивида, группы лиц коллективный субъект) выбора вида и меры допустимого поведения в сфере его персонализации, зависящую от его воли и сознания и служащую для удовлетворения его легитимных интересов, сопряженную с возможностью управомоченного субъекта требовать определённого поведения от обязанного лица и гарантированную государством. Субъективному праву на частную жизнь присущи следующие признаки: может являться как индивидуальным, так и коллективным; возникает у человека (индивидуальный субъект) и принадлежит ему с момента рождения, семье (коллективный субъект) с момента создания; не отчуждаемое; соединяет в себе нормы закона, морали, в некоторых правовых системах религии; является сложносоставным, включает в себе негативные и позитивные элементы; его природа, как правило, требует детализации содержания в отраслевом законодательстве; является естественным правом, выводитсятся из самой рациональной природы человека, опосредует особенности человека в качестве биосоциального существа с выраженными врожденными установками на персонализацию его свойств, связано и направлено на реализацию заложенных в него природой целей, и иные. Исследуя постсоветскую модель права частной жизни, А. В. Кротов отмечает её особенности связанные с особой культурой советского общества: подчинение личного бытия индивидуума общественным принципам морали и нравственности, партийному долгу, порицание индивидуализма, так и спецификой восточно-христианской теологии. В православии человек не является автономным существом, личность мыслится в соотношении и общении с иными личностями, миром и Богом, в центре находится нравственность, а неличность. А. В. Кротов приходит к выводу что постсоветская модель права частной жизни в православных странах Восточной Европы, как правило, представляет собой адаптированный вариант западной доктрины, результат парадигмы «догоняющего» развития (catch-up growth), необходимая и вынужденная реакция на эволюцию технологических, культурных, религиозных, политических и правовых систем западной цивилизации. Утверждение в конце XX в. прозападной модели права частной жизни в бывших советских государствах (страны восточно-христианского мира) произошло в массе не по причине наличия в этом общественной потребности, а в популистских целях, как некий эмоциональный элемент, убеждающий людей в смене государственного курса, для демонстрации прозападной ориентации политиков, руководивших постсоветскими странами в конце ХХ в. Однако западная модель права частной жизни не совпадает с массовым правосознанием и сложившейся системой ценностей в России (как коллективистском обществе), с философско-религиозными началами православия (принцип соборности). Конституционные нормы о праве частной жизни в России в меньшем объёме находят своё развитие в отраслевом законодательстве (по сравнению с западным правом).

См. также 

 Конфиденциальность
 Секретность
 Инженерия приватности (:en:Privacy engineering)
 СОРМ
 Анонимные сети
 Негласное наблюдение
 Право на забвение

Примечания

Литература 

 Гольдман Р., Лентовска Э., Франковски, С. Верховный суд США :Права и свободы граждан /Ред. Т. Карпович. -БЕГА.
 Кротов А. В. Институт права на частную жизнь в конституции России. Понятие и содержание: Монография. — Барнаул: Изд-во «Сизиф», 2012. — 177 с.
 Кутафин О. Е. Неприкосновенность в конституционном праве. М.: Юристъ, 2001.
 Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: Понятие, осуществление, защита. М.: МЗ-Пресс, 2000
 Петрухин И. Л. Личные тайны (Человек и власть). М. : Институт государства и права РАН, 1998.
 Петрухин И. Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. М., 1989. Описание книги на Юридической России 
 Романовский Г. Б. Право на неприкосновенность частной жизни. М., 1997. Описание книги на Юридической России 
 Романовский Г. Б. Нормативное закрепление права на неприкосновенность частной жизни //Юрист.2000. № 11. С. 3 — 5.
 Романовский Г. Б. О полномочиях государственных органов, ограничивающих неприкосновенность частной жизни //Конституционные основы организации и функционирования институтов публичной власти в Российской Федерации. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2001. С. 255—257.
 Хужокова И. М. Конституционное право человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни в РФ/ Под ред. докт.юрид.наук, проф. Е. В. Колесникова. М.: Юрлитинформ, 2008.
 Хужокова И. М. Право на неприкосновенность частной жизни в системе прав человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 2. Аннотация статьи на сайте журнала
 Хужокова И. М. Право на частную жизнь в юридической доктрине США //Закон и право. 2007. № 8. С. 109—111.  Описание статьи на «Юридической России»
 Хужокова И. М. Право на частную жизнь в континентальной Европе // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2010. № 4.
 Хужоков И. М. Право на частную жизнь в англосаксонской правовой системе // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2009. № 6.

Ссылки 
 Сайт о защите неприкосновенности частной жизни
 Замечание общего порядка № 16  КПЧ ООН
 Центр правовой помощи журналистам. Privacy, или охрана личной жизни
 ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, А ТАКЖЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПУБЛИЧНЫХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ, ИСКУССТВА, СПОРТА
  «Мне нечего скрывать» и другие ошибочные толкования приватности  (эссе с изучением аргумента «нечего скрывать» написанное для симпозиума научного журнала San Diego Law Review, издаваемого  ).
 Кротов А. В. Формирование предмета подотрасли права частной жизни в системе конституционного права: сравнительно-правовое исследование

Свобода информации
Личное пространство
Конфиденциальность
Цифровые права